Albritton ist der Familienname folgender Personen:

 Dave Albritton (1913–1994), US-amerikanischer Hochspringer
 Rogers Albritton (1923–2002), US-amerikanischer Philosoph
 Terry Albritton (1955–2005), US-amerikanischer Kugelstoßer
 Vince Albritton (* 1962), ehemaliger US-amerikanischer American-Football-Spieler
 William Harold Albritton III. (* 1936), US-amerikanischer Jurist und Richter

Albritton steht für folgende geographischen Objekte:
 Albritton (Arkansas), Ort im Chicot County
 Albritton Airport, Airport im Pierce County, Washington
 Albritton Creek, Fließgewässer im Morgan County, Alabama
 Albritton Lake, See im Marion County, Florida
 Albritton and Smith Mine, Mine im Cullman County, Alabama